Balzan – centro abitato di Malta
 Eugenio Balzan – giornalista e imprenditore
 Premio Balzan – premio
 Luigi Balzan

Pagine correlate

 Balzan Youths Football Club (disambigua)
 Balzana
 Balzane
 Balzano (disambigua)
 Balzani